Pinselheinrich steht für:

 Spitzname von Heinrich Zille (1858–1929), deutscher Grafiker, Maler und Fotograf
 Pinselheinrich (Film), ein Fernsehfilm von Hans Knötzsch aus dem Jahr 1979